Dit is een lijst van planetoïden 113601-113700 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 113601 - || 2002 TY51 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113602 - || 2002 TF52 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113603 - || 2002 TR52 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113604 - || 2002 TV52 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113605 - || 2002 TD53 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113606 - || 2002 TO53 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113607 - || 2002 TQ53 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113608 - || 2002 TW53 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113609 - || 2002 TC54 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113610 - || 2002 TG54 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113611 - || 2002 TM54 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113612 - || 2002 TU54 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113613 - || 2002 TJ55 || 2 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113614 - || 2002 TN55 || 2 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113615 - || 2002 TO56 || 3 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113616 - || 2002 TU56 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113617 - || 2002 TJ57 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113618 - || 2002 TZ58 || 4 oktober 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 113619 - || 2002 TU60 || 3 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113620 - || 2002 TR61 || 3 oktober 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 113621 - || 2002 TA62 || 3 oktober 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 113622 - || 2002 TE62 || 3 oktober 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 113623 - || 2002 TO63 || 3 oktober 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 113624 - || 2002 TD64 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113625 - || 2002 TD65 || 2 oktober 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 113626 - || 2002 TZ65 || 4 oktober 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 113627 - || 2002 TH67 || 6 oktober 2002 || Essen || Essen
|-
| 113628 - || 2002 TM70 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113629 - || 2002 TU70 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113630 - || 2002 TZ70 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113631 - || 2002 TB71 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113632 - || 2002 TA72 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113633 - || 2002 TN73 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113634 - || 2002 TW73 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113635 - || 2002 TG74 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113636 - || 2002 TH75 || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113637 - || 2002 TK75 || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113638 - || 2002 TC76 || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113639 - || 2002 TK76 || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113640 - || 2002 TM76 || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113641 - || 2002 TY76 || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113642 - || 2002 TT77 || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113643 - || 2002 TV77 || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113644 - || 2002 TG78 || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113645 - || 2002 TN78 || 1 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113646 - || 2002 TS78 || 1 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113647 - || 2002 TU78 || 1 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113648 - || 2002 TR79 || 1 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113649 - || 2002 TX79 || 1 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113650 - || 2002 TT80 || 1 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113651 - || 2002 TW80 || 1 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113652 - || 2002 TR81 || 1 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113653 - || 2002 TY81 || 1 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113654 - || 2002 TH83 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113655 - || 2002 TK83 || 2 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113656 - || 2002 TY83 || 2 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113657 - || 2002 TV84 || 2 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113658 - || 2002 TH85 || 2 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (113659) Faltona || 2002 TQ85 || 2 oktober 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 113660 - || 2002 TX85 || 2 oktober 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 113661 - || 2002 TE86 || 2 oktober 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 113662 - || 2002 TC88 || 3 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113663 - || 2002 TD88 || 3 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113664 - || 2002 TB89 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113665 - || 2002 TQ89 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113666 - || 2002 TA90 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113667 - || 2002 TB91 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113668 - || 2002 TN91 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113669 - || 2002 TO91 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113670 - || 2002 TK93 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (113671) Sacromonte || 2002 TM96 || 13 oktober 2002 || Schiaparelli || Schiaparelli
|-
| 113672 - || 2002 TN96 || 10 oktober 2002 || Farpoint || Farpoint
|-
| 113673 - || 2002 TU97 || 2 oktober 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 113674 - || 2002 TV99 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113675 - || 2002 TN102 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113676 - || 2002 TJ103 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113677 - || 2002 TJ105 || 4 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113678 - || 2002 TV106 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113679 - || 2002 TB108 || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113680 - || 2002 TY108 || 1 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113681 - || 2002 TL110 || 2 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113682 - || 2002 TQ110 || 2 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113683 - || 2002 TB111 || 2 oktober 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 113684 - || 2002 TG111 || 2 oktober 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 113685 - || 2002 TQ111 || 3 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113686 - || 2002 TL112 || 3 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113687 - || 2002 TZ113 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113688 - || 2002 TW114 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113689 - || 2002 TP115 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113690 - || 2002 TK116 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113691 - || 2002 TG120 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113692 - || 2002 TH120 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113693 - || 2002 TS120 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113694 - || 2002 TB121 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113695 - || 2002 TF121 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113696 - || 2002 TL121 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113697 - || 2002 TM121 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113698 - || 2002 TS124 || 4 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113699 - || 2002 TT124 || 4 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113700 - || 2002 TV124 || 4 oktober 2002 || Palomar || NEAT|}

Planetoïdenlijsten